19-й чемпионат мира по тхэквондо прошел с 14 по 18 октября 2009 года в столице Дании – Копенгагене. До этого Копенгаген уже принимал чемпионат 1983 года.

В чемпионате приняли участие 928 атлетов, представляющих 142 страны.

Представительство по странам 

  (7)
  (11)
  (2)
  (2)
  (6)
  (4)
  (3)
  (15)
  (5)
  (12)
  (2)
  (2)
  (7)
  (6)
  (1)
  (2)
  (2)
  (2)
  (6)
  (16)
  (4)
  (2)
  (2)
  (5)
  (16)
  (2)
  (3)
  (9)
  (16)
  (16)
  (15)
  (6)
  (4)
  (12)
  (12)
  (10)
  (14)
  (7)
  (13)
  (13)
  (5)
  (10)
  (2)
  (3)
  (3)
  (16)
  (3)
  (1)
  (12)
  (4)
  (10)
  (15)
  (2)
  (5)
  (2)
  (3)
  (4)
  (8)
  (8)
  (3)
  (8)
  (2)
  (13)
  (5)
  (5)
  (8)
  (13)
  (5)
  (11)
  (15)
  (11)
  (6)
  (2)
  (3)
  (2)
  (10)
  (3)
  (1)
  (7)
  (4)
  (2)
  (2)
  (4)
  (7)
  (1)
  (16)
  (2)
  (2)
  (1)
  (12)
  (2)
  (3)
  (6)
  (3)
  (9)
  (2)
  (6)
  (8)
  (1)
  (5)
  (2)
  (2)
  (3)
  (12)
  (6)
  (3)
  (14)
  (4)
  (4)
  (16)
  (3)
  (8)
  (12)
  (4)
  (1)
  (7)
  (3)
  (16)
  (16)
  (2)
  (1)
  (5)
  (13)
  (3)
  (2)
  (8)
  (8)
  (2)
  (5)
  (3)
  (16)
  (2)
  (16)
  (11)
  (2)
  (11)
  (2)
  (16)
  (15)
  (2)
  (2)
  (3)

Распределение наград

Мужчины

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Официальный сайт

2009
Спорт в Дании в 2009 году
2009 год в спорте
2009 год
Октябрь 2009 года